The Strain é uma série de televisão que estreou na FOX em 2014.

Episódios

Primeira temporada

Episódio 1 
{| class="wikitable" style="width:100%; margin:auto;"
|- style="color:white"
!style="background-color: #000000;" | Nº#
! style="background-color: #000000;" | Episódio#
! style="background-color: #000000;" | Título 
! style="background-color: #000000;" | Dirigido por
! style="background-color: #000000;" | Escrito por
! style="background-color: #000000;" | Audiência EUA(milhões)
! style="background-color: #000000;" | Data de Lançamento
! style="background-color: #000000;" | Código deProdução

Episódio 2

Episódio 3

Episódio 4

Episódio 5

Episódio 6

Episódio 7

Episódio 8

Episódio 9

Episódio 10

Episódio 11

Episódio 12

Episódio 13 

Listas de episódios de séries de televisão dos Estados Unidos
The Strain (série de televisão)